Jus – litera
 Jus – sos

 Osoby o nazwisku Jus
 Andrzej Jus (1914-1992), polski i kanadyjski lekarz psychiatra
 Bolesław Jus (1900-1944), oficer Wojska Polskiego
 Ludwik Jus (1884-), filolog klasyczny, działacz oświatowy, oficer Wojska Polskiego